Le nom Alex a été employé pour plusieurs cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique nord, dans l'ouest du Pacifique et dans le sud de l'océan Indien.

Atlantique nord 

Alex a remplacé Andrew après la saison 1992 :
 Tempête tropicale Alex en 1998, un faible système ayant passé sa vie en mer ;
 Ouragan Alex (2004) de catégorie 2 frôlant les Outer Banks de Caroline du Nord puis devenant de catégorie 3 en mer ;
 Ouragan Alex (2010) ayant frappé Belize comme tempête tropicale et le sud du Mexique comme ouragan de catégorie 2 ;
 Ouragan Alex en 2016, un rare cyclone tropical s'étant formé en janvier et ayant frappé les Açores ;
 Tempête tropicale Alex (2022), un système qui causé des inondations à Cuba et en Floride avant de devenir tropical sur l'Atlantique et toucher les Bermudes. Après être devenu extratropical, il a affecté le nord-ouest de l'Europe.

Pacifique Nord-ouest 

 Tempête tropicale Alex de 1980 (T8020, 24W) ;
 Typhon Alex de 1984 (T8403, 03W, Biring) ;
 Typhon Alex de 1987 (T8708, 08W, Etang) ;
 Tempête tropicale Alex de 1998 (19W).

Sud de l'océan Indien 

 Cyclone Alex (1981) ;
 Cyclone Alex (1990) ;
 Cyclone Alex (2001).

Autres 
 Tempête Alex, une tempête hivernale européenne de 2020.
 

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme
Typhon homonyme